Didactylia är ett släkte av skalbaggar. Didactylia ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Didactylia